Seeland bezeichnet
 Seelandium, ein Zeitintervall in der Erdgeschichte

Seeland heißen folgende geographische Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern
 Region Sjælland, Dänemark
 Provinz Zeeland, Niederlande 

Gemeinden, Orte:
 Seeland (Sachsen-Anhalt), Stadt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Seeland (Lelkendorf), Ortsteil der Gemeinde Lelkendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Seeland (Lindewitt), Ortsteil der Gemeinde Lindewitt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Zeeland (Nordbrabant), Dorf in der Provinz Nordbrabant, Niederlande
 Kurzątki, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1938 Kurziontken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, bis 1945 Seeland) 
 Jezersko (Slowenien), Dorf im Kankertal, Slowenien

sowie:
 Seeland (Schweiz), Schweizer Region im bernischen Mittelland
 Seeland (Dänemark), dänische Insel (dän. Sjælland)
 Kurland (alte deutsche Bezeichnung)

Seeland, Personen:
 Christina Seeland (* 1973), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Autorin
 Ferdinand Seeland (1821–1901), österreichischer Montanist und Politiker
 Gerhard Seeland (1941–2017), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hermann Seeland (1868–1954), deutscher katholischer Historiker und Heimatforscher
 Suzanne Seeland (1943–2009), deutsche Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Sealand
 Zeeland
 Zealandia